Флаги Сове́тска  — сокращённое наименования флага некоторых муниципальных образований России.

 Флаг Советского городского округа — Калининградская область (город Советск)
 Флаг Советского городского поселения — Кировская область (город Советск)
 Флаг Советского городского поселения — Ленинградская область (пгт Советский)
 Флаг городского поселения Советский — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (город Советский)